Sankt Laurentii Kirke eller Sct. Laurentii Kirke kan henvise til

 Sankt Laurentii Kirke (Falkenberg)
 Sankt Laurentii Kirke (Kerteminde)
 Sankt Laurentii Kirke (Lund)
 Sankt Laurentii Kirke (indviet 1914) – romerskkatolsk kirke i Roskilde
 Sankt Laurentii Kirkeruin – ruin på Stændertorvet i Roskilde
 Sankt Laurentii Kirke, også kaldet Den tilsandede kirke, beliggende i Skagen
 Sankt Laurentii Kirke (Söderköping)
 Sankt Laurentii Kirke (Før)